Hambis peut désigner :

Patronymes 
 Louis Hambis (né en 1906 à Ligugé), orientaliste français, professeur au Collège de France et spécialiste de l'Asie centrale et de la Haute-Asie.

Toponymes 
 Hambis, localité argentine située dans le département de Colón et dans la province d'Entre Ríos.